Ernest Maltravers – cortometraggio del 1914 diretto da Travers Vale
Ernest Maltravers – film del 1920 diretto da Jack Denton